Caravaggio – pittore italiano
 Caravaggio – comune italiano nella provincia di Bergamo

Opere audiovisive 
 Caravaggio, il pittore maledetto – film del 1941 diretto da Goffredo Alessandrini
 Caravaggio – miniserie televisiva del 1967 diretta da Silverio Blasi
 Caravaggio – film del 1986 diretto da Derek Jarman
 Caravaggio - L'ultimo tempo – film del 2004 diretto da Mario Martone
 Caravaggio – miniserie televisiva del 2008 diretta da Angelo Longoni
 Caravaggio: The Search – film del 2008 diretto da Michael C. Merisi e Maureen Murphy
 Caravaggio - L'anima e il sangue – film del 2018 diretto da Jesus Garces Lambert

Altro 
 12148 Caravaggio – asteroide, chiamato informalmente solo "Caravaggio"
 Unione Sportiva Dilettantistica Caravaggio – squadra di calcio, chiamata informalmente solo "Caravaggio"
 Palazzo Caravaggio – edificio di Milano
 Cratere Caravaggio – cratere di Mercurio
 Caravaggio (treno) – nome dei treni Hitachi Rock di Trenord